Karangpoh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangpoh, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Karangpoh, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar